Bixi Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bixi Xiang (socken i Kina, Hunan), 
 Bixi (socken), Sichuan, 
 Bixi Xiang (socken i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar